60-ият южен паралел или 60° южна ширина e паралел, който се намира на 60° южно от екваториалната равнина. От началния меридиан на изток прекосява Атлантическия океан, Индийския океан, Тихия океан и Атлантическия океан.

с060-и южен паралел